Гілберт Льюїс (1875—1946) — американський фізико-хімік, автор теорії кислот і основ.
 Гілберт Льюїс ( 1920) — британський режисер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок